C91 ou C.91 peut faire référence à :

 Brun C91, un sport-prototype du constructeur suisse Brun Motorsport ;
 Caudron C.91, un biplan français monomoteur ;
 Leucémie lymphoïde, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas ouvert NGC 3532 dans la constellation de la Carène, noté C91 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres